Elfring ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Elfring (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Helmut Elfring (1933–2019), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Elfring Peak, Berg im westantarktischen Ellsworthland